O Campeonato Suíço de Futebol de 2004-05 foi mais uma edição do Campeonato Suíço de Futebol. O campeão da Swiss Super League foi o FC Basel e o campeão da Challenge League foi o FC Yverdon-Sport.

Swiss Super League 

*O Servette FC perdeu 3 pontos por ter abandonado a competição pela metade.

**O Servette FC faliu em fevereiro de 2005, abandonando a competição. O clube voltou a existir depois do fim do torneio, mas não conseguiu se inscrever na Challenge League de  2005-06 e acabou sendo incrito na 1 Liga, a terceira divisão do futebol suíço.

Challenge League 
 FC Yverdon-Sport foi campeão e promovido à Axpo Super League 2005-06.
 FC Vaduz é vice-campeão e se classifica para jogar os playoffs.
 FC Bulle é rebaixado à Liga 1 2005-06.

Playoffs 
 FC Schaffhausen 1-1 FC Vaduz
 FC Vaduz 0-1 FC Schaffhausen
Assim, o FC Schaffhausen permanece na Swiss Super League.

2004
2004 no futebol
2005 no futebol
Desporto na Suíça em 2004
Desporto na Suíça em 2005